Хоэль I Бретонский (ум. 981) — герцог Бретани(с 958).
 Хоэль II Бретонский (ок. 1030—1084) — герцог Бретани (с 1066).
 Хоэль III Бретонский (ум. после 1156) — герцог Бретани (с 1148).